Прімейра ліга 2008—2009 — 75-ий сезон португальської Прімейра-Ліги. Чемпіонський титул вчетверте поспіль здобув Порту.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Пасуш ді Феррейра взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2009—2010 як фіналіст Кубку Португалії 2008—2009.
2. Клуб Ештрела залишив Прімейра-лігу через фінансові проблеми.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Прімейра Ліга на soccerway 

2008—2009
Португалія
Португалія
2008 у португальському спорті
2009 у португальському спорті